Tenisový turnaj WTA Budapest Grand Prix 2012 se konal ve dnech 30. dubna až 5. května v maďarském hlavním městě Budapešti, a to na otevřených antukových dvorcích. Řadil se do kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  'Sara Erraniová (vítězka)
  Xenija Pervaková (2. kolo)
  Cvetana Pironkovová (1. kolo)
  Klára Zakopalová (2. kolo)
  Marina Erakovicová (semifinále)
  Petra Martićová (čtvrtfinále)
  Šachar Pe'erová (1. kolo)
  Irina-Camelia Beguová (1. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely do hlavní soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Csilla Borsányiová
  Henrietta Hablerová
  Vanda Lukácsová

Následující hráčky se probojovaly do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Akgul Amanmuradovová
  Melinda Czinková
  Mervana Jugićová-Salkićová
  Jasmina Tinjićová

Odhlášení 
  María José Martínezová Sánchezová
  Lucie Šafářová

Pavouk

Finálová fáze

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení párů 
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (čtvrtfinále)
  Marina Erakovicová /  Jelena Vesninová (čtvrtfinále, skreč)
  Akgul Amanmuradovová /  Alicja Rosolská (1. kolo)
  Čan Chao-čching /  Rika Fudžiwarová (čtvrtfinále)

Pavouk 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= N Grandin  V Uhlířová
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= D Jeflea  S Lefèvre
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= K Mladenovic  X Pervak
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=[7]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= E Birnerová  M Krajicek
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Ch-ť Čan  R Fudžiwara
| RD1-score05-1=w/o
| RD1-score05-2= 
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= G Arn  T Babos
| RD1-score06-1= 
| RD1-score06-2= 
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= I-C Begu  M Minella
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=[10]
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= M Jugić-Salkić  S Klemenschits
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=[7]

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= E Hrdinová  A Keothavong
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= L Dekmeijere  M Kondratěva
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= K Marosi  A Tatišvili
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=77
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=65
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= S-w Sie  S-y Hsieh
| RD1-score13-1=77
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=[5]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= J Husárová  M Rybáriková
| RD1-score14-1=65
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=[10]

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= M Czink  R-L Jani
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= M Erakovic  J Vesnina
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= N Grandin  V Uhlířová
| RD2-score01-1=1
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= E Birnerová  M Krajicek
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= Ch-ť Čan  R Fudžiwara
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=[6]
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= I-C Begu  M Minellaová
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=[10]

| RD2-seed05= 
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=0
| RD2-score05-3=[3]
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= K Marosi  A Tatišvili
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=[10]

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= J Husárová  M Rybáriková
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2= 
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= M Erakovic  J Vesnina
| RD2-score08-1=4r
| RD2-score08-2= 
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= E Birnerová  M Krajicek
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= I-C Begu  M Minella
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= K Marosi  A Tatišvili
| RD3-score03-1=63
| RD3-score03-2='''6
| RD3-score03-3=[6]
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Hungarian Grand Prix